Carlos Sánchez peut désigner :

 Carlos Sánchez, joueur vénézuélien de baseball
 Carlos Alberto Sánchez Moreno, footballeur colombien
 Carlos Alberto Sánchez Romero, footballeur mexicain
 Carlos Andrés Sánchez, footballeur uruguayen
 Télescope Carlos Sánchez